Obhájcem titulu byl druhý nasazený Španěl Rafael Nadal, který ve finále nestačil na prvního hráče světa Srba Novaka Djokoviće, když mu podlehl ve čtyřech setech 2–6, 4–6, 7–6(7–3), 4–6.

Djoković tak získal premiérový titul na US Open, celkově desátý titul v sezóně 2011 a třetí grandslam v daném roku. Čistý grandslam mu unikl semifinálovou prohrou s Federerem na French Open, jehož v semifinále tohoto turnaje porazil i přes nepříznivý stav 0–2 na sety, kdy dokázal v páté sadě odvrátit dva Švýcarovy mečboly. Ve finále pak Srb porazil Nadala v aktuální sezóně pošesté za sebou.

Djoković si připsal 1,8 miliónu dolarů za vítězství a prémii 500 000 dolarů za druhé místo v US Open Series 2011.

Nasazení 
  Novak Djoković (vítěz)
  Rafael Nadal (finále)
  Roger Federer (semifinále)
  Andy Murray (semifinále)
  David Ferrer (2. kolo)
  Robin Söderling (odstoupil pro nemoc)
  Gaël Monfils (2. kolo)
  Mardy Fish (4. kolo)
  Tomáš Berdych (3. kolo)
  Nicolás Almagro (1. kolo)
  Jo-Wilfried Tsonga (čtvrtfinále)
  Gilles Simon (4. kolo)
  Richard Gasquet (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (2. kolo)
  Viktor Troicki (1. kolo)
  Michail Južnyj (1. kolo)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Juan Martín del Potro (3. kolo)
  Fernando Verdasco (3. kolo)
  Janko Tipsarević (čtvrtfinále, skreč)
  Andy Roddick (čtvrtfinále)
  Alexandr Dolgopolov (4. kolo)
  Radek Štěpánek (2. kolo, odstoupil pro zranění pravého ramene)
  Juan Ignacio Chela (3. kolo)
  Feliciano López (3. kolo)
  Florian Mayer (3. kolo)
  Marin Čilić (3. kolo)
  John Isner (čtvrtfinále)
  Michaël Llodra (2. kolo)
  Ivan Ljubičić (2. kolo)
  Marcel Granollers (3. kolo)
  Ivan Dodig (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= N Djokovic
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=5
| RD1-score01-3= 
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= C Niland
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=r
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= P Riba
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3=1
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Berlocq
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= P Starace
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= M Berrer
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=3
| RD1-score06-4=2
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= N Davyděnko
| RD1-score07-1=66
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=2
| RD1-score07-5=6
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= I Dodig
| RD1-score08-1=78
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=0
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=2

| RD1-seed09=22
| RD1-team09= A Dolgopolov
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=7
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Gil
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=5
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= K Nišikori
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=r
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= F Cipolla
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=PR
| RD1-team13= I Karlović
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=77
| RD1-seed14=PR
| RD1-team14= F González
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=63

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= S Stachovskij
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=0
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= R Gasquet
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= N Djokovic
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= C Berlocq
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=2
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= P Starace
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=5
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= N Davyděnko
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=22
| RD2-team05= A Dolgopolov
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=7
| RD2-score05-3=2
| RD2-score05-4=5
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= F Cipolla
| RD2-score06-1=0
| RD2-score06-2=5
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=7
| RD2-score06-5=4

| RD2-seed07=PR
| RD2-team07= I Karlović
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=2
| RD2-score07-4=77
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=13
| RD2-team08= R Gasquet
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=64
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= N Djokovic
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= N Davyděnko
| RD3-score02-1=3
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=22
| RD3-team03= A Dolgopolov
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=6
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=PR
| RD3-team04= I Karlović
| RD3-score04-1=77
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4=4
| RD3-score04-5= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= N Djokovic
| RD4-score01-1=716
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=6
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=22
| RD4-team02= A Dolgopolov
| RD4-score02-1=614
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=2
| RD4-score02-4= 
| RD4-score02-5= 
}}

 2. sekce 

 3. sekce 

 4. sekce 

 Dolní polovina 
 5. sekce 
{{Pavouk 16-5
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| team-width=160
| RD1-seed01=LL
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=1
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= L Sorensen
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=0
| RD1-score02-5=r

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= A Bogomolov Jr.
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=77
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= S Johnson
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=3
| RD1-score04-4=63
| RD1-score04-5=3

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= R Ginepri
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=65
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= J Souza
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=77
| RD1-score06-4=1
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= M Baghdatis
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=611
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= J Isner
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=713
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=18
| RD1-team09= JM del Potro
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= F Volandri
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=1
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= D Junqueira
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2= 
| RD1-score11-3= 
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= K Beck
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=r
| RD1-score12-3= 
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G García-López| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=77
| RD1-score13-4=4
| RD1-score13-5=77
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=61
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=64

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= R Mello
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=6
| RD1-score15-5=4
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= G Simon
| RD1-score16-1=3
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=3
| RD1-score16-5=6

| RD2-seed01=LL
| RD2-team01= R Dutra da Silva
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=

6. sekce

7. sekce

8. sekce 

US Open 2011